Lantonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lantonsaari (ö i Östra Lappland), 
 Lantonsaari (ö i Tornedalen), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar